Wass est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme 
Famille Wass, famille de la noblesse hongroise

Albert Wass (1908-1998), écrivain et poète hongrois
 (15e siècle), reine consort de Bohème et Hongrie
 (né en 1977), pianiste classique britannique
 (né en 1965), illustrateur et designer américain
Daniel Wass (né en 1989), joueur danois de football
 (1923-2017), haut fonctionnaire au trésor britannique
 (1882-1966), joueur anglais de cricket
 (1903-1969), joueur anglais de football et cricket
 (16e siècle), fils illégitime du roi Louis II de Hongrie
 (né en 1981), scénariste et producteur américain
 (né en 1953), joueur et gérant suédois de football
 (né en 1969), homme d'affaires britannique
 (1925-2020), homme politique américain en Pennsylvanie

Prénom
Wass Freestyle (né en 1987), vidéaste et joueur de football franco-algérien

Toponyme

, village du Yorkshire du Nord

Voir aussi
WASS, code OACI de l'Aéroport Domine-Eduard-Osok à Sorong en Indonésie

Homonymie de patronyme